Ogrodzona peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Ogrodzona, un village du powiat de Łęczyca
 Ogrodzona, un village du powiat de Piotrków
dans la voïvodie de Silésie
 Ogrodzona, un village du powiat de Cieszyn